Barra Head bezeichnet:

 Barra Head (Schottland), eine schottische Insel
 Barra Head (Band), eine dänische Band